Le mot « usurpation » peut avoir plusieurs usages:

Droit 
L'usurpation est en droit l’occupation de quelque bien ou droit de la part d’un injuste possesseur, qui s’en est emparé de son autorité privée ou même par violence.
 Usurpation d'identité
 Usurpation de fonction
 Usurpateur romain
 Usurpation de noblesse

Informatique 
 Usurpation d'adresse IP

Film 
 Usurpation (film)
 Usurpateur